La rivière Don est une rivière de l'Angleterre. 
La rivière Don est une rivière de Toronto.